Аслор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 15.89 км². Население — 135 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски